W trzecim tygodniu fazy grupowej Ligi Narodów 2019 odbyły się mecze w ramach turniejów w: Bułgarii (Warna), Francji (Cannes), Iranie (Urmia) oraz Portugalii (Gondomar). Spotkania rozgrywane były w dniach 14-16 czerwca.

Liderem po trzecim tygodniu była reprezentacja Iranu.

Rozkład drużyn w poszczególnych turniejach 
Poniżej przedstawione zostało zestawienie drużyn w poszczególnych turniejach rozegranych w trzecim tygodniu Ligi Narodów.

Hale sportowe

Turniej 9

Tabela

Brazylia – Serbia

Portugalia – Chiny

Brazylia – Chiny

Portugalia – Serbia

Chiny – Serbia

Portugalia – Brazylia

Turniej 10

Tabela

Japonia – Włochy

Bułgaria – Australia

Australia – Włochy

Bułgaria – Japonia

Japonia – Australia

Włochy – Bułgaria

Turniej 11

Tabela

Rosja – Polska

Iran – Kanada

Rosja – Kanada

Iran – Polska

Polska – Kanada

Iran – Rosja

Turniej 12

Tabela

Stany Zjednoczone – Argentyna

Francja – Niemcy

Stany Zjednoczone – Niemcy

Francja – Argentyna

Argentyna – Niemcy

Francja – Stany Zjednoczone

Tabela po 3. tygodniu

Przypisy

Bibliografia 
 

Liga Narodów w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2019